Каменский сельсовет (сельский совет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Каменский сельсовет — Витебская область, Лепельский район.
 Каменский сельсовет — Гомельская область, Кормянский район.
 Каменский сельсовет — Гомельская область, Мозырский район.
 Каменский сельсовет — Гродненская область, Щучинский район.
 Каменский сельсовет — Минская область, Логойский район.
 Каменский сельсовет — Могилёвская область, Чаусский район.

Россия 
Башкортостан
 Каменский сельсовет — Бижбулякский район.

Брянская область
 Каменский сельсовет — Стародубский район.
 Каменский сельсовет — Суражский район.

Волгоградская область
 Каменский сельсовет — Городищенский район.

Вологодская область
 Каменский сельсовет — Грязовецкий район.

Ивановская область
 Каменский сельсовет — Вичугский район.

Иркутская область
 Каменский сельсовет — Боханский район.
 Каменский сельсовет — Нижнеудинский район.
 Каменский сельсовет — Чунский район.

Калининградская область
 Каменский сельсовет — Черняховский район.

Калужская область
 Каменский сельсовет — Козельский район.

Камчатский край
 Каменский сельсовет — Пенжинский район.

Кемеровская область
 Каменский сельсовет — Крапивинский район.

Красноярский край
 Каменский сельсовет — Манский район.

Курганская область
 Каменский сельсовет — Шумихинский район.

Курская область
 Каменский сельсовет — Обоянский район.

Ленинградская область
 Каменский сельсовет — Лужский район.

Липецкая область
 Каменский сельсовет — Задонский район.

Мордовия
 Каменский сельсовет — Атюрьевский район.
 Каменский сельсовет — Атяшевский район.

Московская область
 Каменский сельсовет — в Дмитровскому уезде (до 1929); Дмитровском (1929—1935, 1963—1994), Коммунистическом (1935—1957), Краснополянском (1957—1959), Химкинском (1959—1960) и Солнечногорском (1960—1963) районах.
 Каменский сельсовет — в Загорском районе (1954—1990)
 Каменский сельсовет — в Каширском районе (1929—1939, 1954—1960)
 Каменский сельсовет — в Наро-Фоминском районе (до 1994).

Нижегородская область
 Каменский сельсовет — Богородский район.
 Каменский сельсовет — Воротынский район.
 Каменский сельсовет — Ковернинский район.
 Каменский сельсовет — Пильнинский район.

Новгородская область
 Каменский сельсовет — Холмский район.

Новосибирская область
 Каменский сельсовет — Новосибирский район.

Оренбургская область
 Каменский сельсовет — Сакмарский район.

Пензенская область
 Каменский сельсовет — Каменский район.
 Каменский сельсовет — Тамалинский район.

Пермский край
 Каменский сельсовет — Александровск.
 Каменский сельсовет — Ильинский район.

Приморский край
 Каменский сельсовет — Чугуевский район.

Самарская область
 Каменский сельсовет — Шенталинский район.

Саратовская область
 Каменский сельсовет — Марксовский район.
 Каменский сельсовет — Пугачёвский район.
 Каменский сельсовет — Ртищевский район.
 Каменский сельсовет — Самойловский район.
 Каменский сельсовет — Турковский район.

Смоленская область
 Каменский сельсовет — Кардымовский район.

Тамбовская область
 Каменский сельсовет — Ржаксинский район.

Тверская область
 Каменский сельсовет — Максатихинский район.

Тульская область
 Каменский сельсовет — Каменский район.
 Каменский сельсовет — Узловский район.

Тюменская область
 Каменский сельсовет — Тюменский район.

Удмуртия
 Каменский сельсовет — Граховский район.
 Каменский сельсовет — Завьяловский район.

Челябинская область
 Каменский сельсовет — Увельский район.

Украина 

Упразднены в 2020 году.